Jean-François Doutreloux, (19e eeuw), burgemeester van de stad Luxemburg,
Victor-Joseph Doutreloux, (1837-1901), 86e bisschop van Luik.